Oskrzesińce (ukr. Воскресинці, Woskresynci) – wieś na Ukrainie w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankiwskiego.

Dwór 
 parterowy dwór wybudowany w stylu neobarokowym przetrwał do 1939 r.

Przypisy

Bibliografia 
 Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, Warszawa, 1880–1902, s. 641

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w obwodzie iwanofrankiwskim
Rejon rohatyński